Kabinett Philippe steht für folgende Regierungen in Frankreich:

 Kabinett Philippe I von Mai 2017 bis Juni 2017
 Kabinett Philippe II ab Juni 2017